August Henneberger ist der Name folgender Personen:

* August Henneberger (Philologe) (1821–1866), deutscher Literaturhistoriker 
 August Henneberger (Bildhauer) (1873–1961), deutscher Bildhauer
 August Philipp Henneberger (1902–1980), deutscher Maler